Bathylasmatidae är en familj av kräftdjur. Bathylasmatidae ingår i överfamiljen Tetraclitoidea, ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bathylasmatidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Bathylasmatidae